Antonio Vagnozzi, född 1950, är en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som A. Vagnozzi och som upptäckare av 46 asteroider.

Tillsammans med upptäckte han även supernovan SN 1996ae.

Asteroiden 7529 Vagnozzi är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Antonio Vagnozzi

Se även 
Astronomiska upptäckter av Antonio Vagnozzi

Referenser 
 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1950
Levande personer
Män